Pieczyszcze – dawna leśniczówka na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Miasota.
 Pieczyszcze – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Hołubicze.